Naselje u Hrvatskoj
 Vučak, naselje u sastavu Grada Donja Stubica

Naselja u Srbiji
 Vučak (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Vučak (Ivanjica, Srbija), naselje u općini Ivanjica
 Vučak (Smederevo, Srbija), naselje u općini Smederevo